Ел Бледал има више значења:

 Ел Бледал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бледал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бледал (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику